Eberhard von Claer ist der Name folgender Personen:

* Eberhard von Claer (General) (1856–1945), deutscher General
 Eberhard von Claer (Politiker) (1923–2013), deutscher Politiker (CDU)